Это список программ-победителей и номинантов на прайм-таймовую премию «Эмми» за лучшее музыкальное руководство (). Категория была основана в 2017 году.



Победители и номинанты

2010е

2020е

Программы с множеством побед
3 победы
 Удивительная миссис Мейзел (подряд)

Программы с множеством номинаций

4 номинации
 Лучше звоните Солу
 Удивительная миссис Мейзел
 Очень странные дела

2 номинации
 Эйфория

Музыкальные руководители с множеством побед
3 победы
  (подряд)
 Эми Шерман-Палладино (подряд)
 Робин Урданг (подряд)

Музыкальные руководители с множеством номинаций

4 номинации
 Нора Фелдер
 
 Робин Урданг

3 номинации
 
 Джен Мэлоун
 Эми Шерман-Палладино

2 номинации

Примечания

Музыкальные кинопремии
Музыкальное руководство